Судан делится на 18 провинций ( — читается «wilāyah»: вилайет, «вилаят» или «вилайя»;  — «штат»).

До 1994 года Судан был также разделён на регионы.

Легенда
 ISO: Коды согласно стандарту ISO 3166-2.
 Бывший регион: Регион, в который входила данная провинция до 1994 года

История 

Англо-египетский Судан делился на восемь провинций (мудирият), границы которых в начале были весьма неопределёнными, но к началу Второй мировой войны были точно определены. Этими провинциями были:
 Голубой Нил
 Дарфур
 Экваториальная провинция
 Кассала
 Хартум
 Кордофан
 Северная провинция
 Верхний Нил
 Газаль

В 1948 году из состава Экваториальной провинции была выделена провинция Бахр-эль-Газаль.

В 1960 году из состава Бахр-эль-Газаля в состав Южного Дарфура передан район Кафия-Кинги.

1 июля 1973 года было создано ещё несколько новых провинций.

В 2005 году провинция Бахр-эль-Джебель была переименована в Центральную Экваториальную провинцию (ныне в составе Южного Судана). Тогда же была расформирована провинция Западный Кордофан, территория которой была разделена между Северным и Южным Кордофаном.

В 2011 году из состава Судана вышли провинции, вошедшие в состав независимого Южного Судана.

В январе 2012 года из состава провинции Южный Дарфур была выделена новая провинция Восточный Дарфур, а из нескольких районов провинции Западный Дарфур и Южный Дарфур создана новая провинция Центральный Дарфур.

В июле 2013 года провинция Западный Кордофан была восстановлена из западных частей провинций Северный и Южный Кордофан.

Примечания 

 
Списки:Судан